All'Aquila:
 Palazzo Branconio – edificio del XVI secolo sito in piazza San Silvestro nn. 1-3.
 Palazzo Branconio – edificio del XVII secolo sito in piazza San Silvestro n. 5.
 Casino Branconio – edificio del XVI secolo sito in via Coppito n. 28.

A Roma:
 Palazzo Branconio – edificio del XVI secolo, demolito nel 1660.

Pagine correlate 
 Branconio